Die Swisscom Challenge 1999 waren ein Tennis-Hallen-Hartplatzturnier für Frauen in Zürich. Es war Teil der WTA Tour 1999 und fand vom 8. bis 17. Oktober 1999 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1999
Tennisturnier in Zürich